«Долгая счастливая жизнь» — название фильмов:
* «Долгая счастливая жизнь» — фильм Геннадия Шпаликова (1966).
 «Долгая счастливая жизнь» — фильм Бориса Хлебникова (2013).